Werhand ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Rudolf Werhand (1938–2009), deutscher Kunstschmied und Bildhauer
 Martin Werhand (* 1968), deutscher Verleger und Herausgeber

Siehe auch:
 Martin Werhand Verlag